Владимир Орсаг (; ) — словацкий хоккеист, игравший на позиции правого крайнего нападающего. Ныне возглявляет клуб «Литвинов», выступающий в Чешской экстралиге.

Достижения 
Шведская хоккейная лига
 Победитель, 2001
 Наибольшее кол-во шайб в большинстве (10), 2000—01

Международные соревнования
 Победитель чемпионата мира, 2002
 Бронзовый призёр чемпионата мира, 2003

Словацкая экстралига
 Серебряный призёр, 2005

Статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте НХЛ
 Статистика на сайте eliteprospects

Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Банска-Бистрица»
Игроки ХК «Мартин»
Игроки «Юта Гриззлис»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки ХК «Зволен»
Игроки ХК «Лулео»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Хоккейные тренеры Словакии
Тренеры ХК «Банска-Бистрица»
Тренеры ХК «Слован» Братислава
Тренеры ХК «Литвинов»